Liefmann ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Liefmann-Keil (1908–1975), deutsche Volkswirtschaftlerin
 Else Liefmann (1881–1970), Ärztin und Sozialarbeiterin
 Harry Liefmann (1877–1915), deutscher Bakteriologe und Fußballspieler
 Robert Liefmann (1874–1941), Professor für Nationalökonomie an der Universität Freiburg